Zhores Ivanovich Alferov (Vitebsk,  — ) foi um físico bielorrusso.

Carreira 
Ele compartilhou o Prêmio Nobel de Física de 2000 pelo desenvolvimento da heterojunção de semicondutores para optoeletrônica. Ele também se tornou um político em sua vida adulta, servindo na câmara baixa do parlamento russo, a Duma Estatal, como membro do Partido Comunista desde 1995.

Publicações 

 Livros
Alferov Zh. I. Физика и жизнь - "Física e vida." - São Petersburgo.: Nauca, 2001.
 Alferov Zh. I. Власть без мозгов. Кому мешают академики - "Poder sem cérebro..." - M.: Algoritmo, 2013. - 320 p. - ISBN 978-5-4438-0521-4.

 Principais artigos e patentes

 Alferov Zh. I., Kazarinov R. F. Laser semicondutor com bombeamento elétrico // Certificado do autor da invenção. - nº 181737. - 30 de março de 1963.
 Alferov Zh. I., Khalfin V. B., Kazarinov R. F. Sobre uma característica da injeção em heterojunções // Solid State Physics. - 1967. - T. 8. - S. 3102-3105.
 Alferov Zh. I., Garbuzov D. Z., Grigoryeva V. S., Zhilyaev Yu. V., Kradinova L. V., Korolkov V. I., Morozov E. P., Ninua O. A., Portnoy E L., Prochukhan V. D., Trukan M. K. Injeção de luminescência de heterojunções epitaxiais em GaP- GaAs sistema // Física do estado sólido. - 1967. - T. 9. - S. 279-282.
 Alferov Zh. I., Andreev V. M., Korolkov V. I., Tretyakov D. N., Tuchkevich V. M. Junções p-n de alta tensão em cristais de GaalAs // Física e tecnologia de semicondutores. - 1967. - T. 1. - S. 1579-1581.
 Alferov Zh. I., Andreev V. M., Portnoy E. L., Trukan M. K. Lasers de injeção baseados em heterojunções no sistema AlAs-GaAs com baixo limiar de laser à temperatura ambiente // Física e Tecnologia de Semicondutores. - 1969. - T. 3. - S. 1328-1332.
 Alferov Zh. I., Andreev V. M., Kagan M. B., Protasov I. I., Trofim V. G. Conversores solares baseados em heterojunções p-AlGaAs - n-GaAs // Física e tecnologia de semicondutores. - 1970. - T. 4. - S. 2378-2379.
 Alferov Zh. I., Andreev V. M., Kazarinov R. F., Portnoy E. L., Suris R. A. Gerador quântico óptico semicondutor // Certificado de direitos autorais da invenção. - nº 392875. - 19 de julho de 1971.
 Alferov Zh. I., Akhmedov F. A., Korolkov V. I., Nikitin V. G. Fototransistor baseado em heterojunções no sistema GaAs-AlAs // Física e Tecnologia de Semicondutores. - 1973. - T. 7. - S. 1159-1163.
 Alferov Zh.I., Gurevich S.A., Kazarinov R.F., Mizerov M.N., Portnoy E.L., Seysyan R.P., Suris R.A. tecnologia de semicondutores. - 1974. - T. 8. - S. 832-833.
 Alferov Zh. I., Andreev V. M., Vodnev A. A., Konnikov S. G., Larionov V. R., Pogrebitsky K. Yu., Rumyantsev V. D., Khvostikov V. P. AlGaAs heteroestruturas com camadas de poços quânticos, obtidas por epitaxia em fase líquida de baixa temperatura // Cartas para ZhTF. - 1986. - T. 12. - S. 1089-1093.
 Kirstaedter N., Ledentsov NN, Grundmann M., Bimberg D., Ustinov VM, Ruvimov SS, Maximov MV, Kop'ev PS, Alferov ZI, Werner P., Gösele U., Heydenreich J., Richter U. Limiar baixo, grandeemissão de laser de injeção de (InGa)As pontos quânticos // Letras Eletrônicas. - 1994. - Vol. 30. - P. 1416-1417. - doi : 10.1049/el:19940939.
 Grundmann M., Christen J., Ledentsov NN, Böhrer J., Bimberg D., Ruvimov SS, Werner P., Richter U., Gösele U., Heydenreich J., Ustinov VM, Egorov A. Yu., Zhukov AE, Kop'ev PS, Alferov Zh. I. Linhas de luminescência ultraestreitas de pontos quânticos únicos // Cartas de Revisão Física. - 1995. - Vol. 74. - P. 4043-4046. - doi : 10.1103/PhysRevLett.74.4043.
 Alferov Zh. I., Gordeev N. Yu., Zaitsev S. V., Kopiev P. S., Kochnev I. V., Komin V. V., Krestnikov I. L., Ledentsov N. N., Lunev A V., Maksimov M. V., Ruvimov S. S., Sakharov A. V., Tsatsulnikov A. F., Shernyakov Yu. conexões // Física e tecnologia de semicondutores. - 1996. - T. 30. - S. 357-363.
 Alferov Zh. I. Heteroestruturas duplas: conceito e aplicações em física, eletrônica e tecnologia (palestra Nobel) // Uspekhi fizicheskikh nauk. - Academia Russa de Ciências, 2002. - T. 172. - S. 1068-1086. - doi : 10.3367/UFNr.0172.200209e.1068.

Ligações externas

Nobel de Física
Laureados da Bielorrússia com o Nobel
Prêmio Demidov
Prêmio Kyoto
Ordem de Lenin
Membros da Academia de Ciências da Rússia
Membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos
Membros estrangeiros da Academia Chinesa de Ciências
Doutores honoris causa da Universidade Técnica de Berlim
Inventores da Bielorrússia
Físicos da Bielorrússia
Judeus da Bielorrússia
Comunistas da Bielorrússia
Políticos da Bielorrússia
Judeus ateus